Michael o Mike o Mickey Miller può riferirsi a diverse persone

Persone 
Mike Miller (Stefano Mingardo, 1949-2014) –  giocatore di football americano e attore italiano
Mike Miller (1959) – atleta e giocatore di football americano statunitense
Mike Miller (1980) – cestista statunitense
Mike Miller – attore statunitense
Mike Miller (1964) – allenatore di pallacanestro statunitense

Michael Miller – regista statunitense

Michael R. Miller – montatore statunitense

Personaggi immaginari
Mickey Miller – personaggio di EastEnders
Mike Miller – protagonista de L'aeroporto del deserto